

Persone
 Angelo Ogliari – ex calciatore italiano
 Donato Ogliari – abate italiano
 Francesco Ogliari – storico e docente italiano
 Franco Ogliari – ex calciatore italiano

Altro
 Museo dei trasporti Ogliari – museo di Ranco